Редфорд има више значења:
 Редфорд (Њујорк)
 Редфорд (Тексас)
 Редфорд (Мичиген)